

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Strav“ beginnt.

Strav 



Stravi 
 Stravinsky, Soulima (1910–1994), russisch-schweizerischer Komponist und Pianist
 Stravius, Jérémy (* 1988), französischer Schwimmer